Придворци могу да буду:

 Придворци (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Придворци (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Придворци (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ